Aquapark est un nom porté par plusieurs parcs aquatiques :

France
 Aqua Park Junior Land à Bergerac

Espagne
 AquaPark à Costa Teguise
 AquaPark à La Pineda-Salou
 AquaPark à Torremolinos
 AquaPark à Mijas
 AquaPark à Majorque

Maroc 
 Tamaris Aquaparc à Casablanca (Route d'Azemmour Km 15 - Dar Bouazza)
 Aquapark Oasiria à Marrakech
 Aquaparc de Saidia-Mediterrania à Saidia
 Aqualand à Meknès
 RIM AQUATIQUE à Fès
 Atlantica Parc à Agadir
 Rokya Aquaparc à Rabat
 Mnar Park à Tanger
 DINO LAND à Beni Mellal

Tunisie 
 Aquapark Flipper à Hammamet
 Aquasplash Thalassa à Sousse
 Acqua Palace à Port El Kantaoui

Voir aussi
 Aquaparc dans le Canton du Valais en Suisse.

Parc aquatique